A 2021-es Eliteserien volt a 77. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2021. május 9-én kezdődött és december 12-én ért véget. A címvédő a Bodø/Glimt csapata. A bajnoki címet újra a Bodø/Glimt nyerte meg.

Csapatváltozások

Részt vevő csapatok 

 1Az Eliteserien honlapja szerint.

Személyek és támogatók

Vezetőedző váltások 

 Eirik Hornelandt november 19-én tényleges vezetőedzővé nevezték ki

A bajnokság végeredménye

Helyezések fordulónként

Meccsek fordulónkénti bontásban 
 
1–10. forduló
 
1. forduló
 
2. forduló
 
3. forduló
 
4. forduló
 
5. forduló
 
6. forduló
 
7. forduló
 
8. forduló
 
9. forduló
 
10. forduló
 
11–20. forduló
 
11. forduló
 
12. forduló
 
13. forduló
 
14. forduló
 
15. forduló
 
16. forduló
 
17. forduló
 
18. forduló
 
19. forduló
 
20. forduló
 
21–30. forduló
 
21. forduló
 
22. forduló
 
23. forduló
 
24. forduló
 
25. forduló
 
26. forduló
 
27. forduló
 
28. forduló
 
29. forduló
 
30. forduló

Osztályozó

Statisztika

Góllövőlista

Gólpasszok

Öngólosok

Mesterhármast elérő játékosok

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 8
  Lars Ranger (Lillestrøm)
 Legtöbb piros lap: 1
  Adam Andersson (Rosenborg)
  Martin Bjørnbak (Molde)
  Patrik Gunnarsson (Viking)
  Kornelius Normann Hansen (Stabæk)
  Markus Henriksen (Rosenborg)
  Anders Jenssen (Tromsø)
  Fredrik Pallesen Knudsen (Brann)
  Ibrahima Koné (Sarpsborg 08)
  Alioune Ndour (Haugesund)
  Igoh Ogbu (Lillestrøm)
  Birk Risa (Molde)
  Anton Salétros (Sarpsborg 08)
  Marcus Sandberg (Stabæk)
  Ian Smeulers (Sandefjord)
  Albin Sporrong (Mjøndalen)
  Gustav Valsvik (Strømsgodset)
  David Brekalo (Viking)

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 53
 Sarpsborg 08
 Stabæk
 Legtöbb piros lap: 2
 Molde
 Rosenborg
 Sarpsborg 08
 Viking

Jegyzetek

További információk 
  

Eliteserien szezonok
Norvég 1